Flere diplomatiske traktater er igennem tiden blevet underskrevet i Berlin:

 Berlin-traktaten (1715), en alliance mellem Hannover-Storbritannien og Danmark i den Store Nordlige Krig
 Berlin-traktaten (1732), mellem Østrig og Preussen, underskrevet, men ikke ratificeret af Rusland
 Berlin-traktaten (1742), mellem Østrig og Preussen
 Berlin-traktaten (1878), som anerkendte et autonomt bulgarsk fyrstendømme og Rumænien, Serbien og Montenegros uafhængighed fra det Osmanniske rige
 Berlin-traktaten (1885), som regulerede europæisk kolonisering og handel i Afrika
 Berlin-traktaten (1889), som anerkendte Samoas uafhængighed
 Berlin-traktaten (1899), som resulterede i opdelingen af Samoa mellem Tyskland og USA
 Berlin-traktaten (1921), mellem USA og Tyskland
 Berlin-traktaten (1926), mellem Tyskland og Sovjetunionen